A Cos vagy COS a következőket jelentheti:

 Koszinusz, az egyik trigonometrikus függvény rövidítése
 Karbonil-szulfid, egy kémiai vegyület képlete